Niemcy:
 Moxa – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Orla

Inne:
 Moxa – angielska nazwa suszonych ziół stosowanych w termopunkturze